Aljustrel kan avse:

 Aljustrel - stad i Beja-distriktet i Portugal
 Aljustrel (Fátima) - en plats i Fátima, Ourém i Portugal